Wald signifie forêt en allemand, il peut faire référence à :

Toponymes

Allemagne 
 Wald (Bade-Wurtemberg), commune allemande du Bade-Wurtemberg.
 Wald (Haut-Palatinat), commune allemande de Bavière.
 Wald (Souabe), commune allemande de Bavière.

Autriche 
 Wald am Schoberpass, Steiermark
 Wald im Pinzgau, Salzburger Land

Suisse 
 Wald, commune suisse du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures
 Wald, commune suisse du canton de Zurich
 Wald, commune suisse du canton de Berne

Patronymes 

 Malvin Wald (1917-2008), scénariste américain
Orli Wald (1914-1962), résistante allemande au nazisme

Patronyme composé 
 Patrick Wald Lasowski, essayiste et professeur d'université

Personnages de fiction 
 Wald, personnage de la saga cinématographique Star Wars.

Voir aussi